Акбулатов — фамилия. Известные носители:

 Акбулатов, Эдхам Шукриевич (род. 1960) — российский государственный деятель.

 Акбулатова (Скворцова) Галина Георгиевна (род. 1947) — прозаик, драматург, публицист. Заслуженный работник культуры РФ и Республики Карелия.
 Акбулатова, Фарзана Фатиховна (род. 1960) — башкирская писательница, журналист.

См. также 
 Акбулатово